Met 'polygoon' kunnen verschillende termen bedoeld worden:

 Bouwkundig, zie Polygonaal stelsel
 Wiskundig, zie Veelhoek
 Filmfabriek Polygoon, filmmaatschappij
 Een voormalig bioscoopjournaal, zie Polygoonjournaal
 Een andere naam voor de Brasschaatse deelgemeente Maria-ter-Heide